kwas 3-hydroksymasłowy, CH3CH(OH)CH2COOH
 Kwas 4-hydroksymasłowy, HOCH2CH2CH2COOH